Kościół unicki – kościół chrześcijański, powstały w 1596 roku
 UNITA – pozarządowa organizacja w Angoli